

Anno 
 926 o 926 a.C.

Codici 
 926 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Tenagra II Observatory, nella Contea di Santa Cruz (Arizona), degli USA

Matematica 
 926 – numero